Julius Evola (1898-1974), métaphysicien, peintre et poète italien ;
  (1907-1973), criminel américain, un responsable de la mafia (crime organisé) ;
  (1950), peintre et sculpteur américain.